«Йоги» () — камень на Марсе, найденный миссией Mars Pathfinder в 1997 году.

Название камню дал учёный . Камни, найденные миссией Mars Pathfinder, получали имена в честь известных персонажей или просто обозначались цифрами. Камень «Йоги» по своей форме напоминает голову медведя, смотрящую в противоположную сторону от спускаемого аппарата Mars Pathfinder. В результате, камень был назван именем героя американского мультсериала «Шоу Мишки Йоги».

Находится в долине Арес, в точке с координатами . Он стал первым обнаруженным камнем на Марсе, состоящим из базальта, данный факт свидетельствует о прошлой вулканической активности региона, базальт относится к магматическим горным породам. Гладкость поверхности «Йоги» даёт возможность предположить, что он принесён потоками воды. Он стал первым достаточно крупным камнем на Марсе, который был изучен Альфа-протон рентгеновским спектрометром, находящимся на борту Соджорнера, для определения его элементного состава.

Изображение Соджорнера приближающегося к камню «Йоги» было использовано в начальных титрах телевизионного сериала Звёздный путь: Энтерпрайз.

См. также 
 Список минералогических объектов на Марсе

Ссылки 
Научные результаты марсохода Соджорнер

Камни на Марсе